Sonnenstein signifie « Pierre de/du soleil » ou « Pierre solaire » en allemand et peut désigner :

 Sonnenstein, une commune allemande située dans l'arrondissement d'Eichsfeld en Thuringe ;
 , un Stadtteil de la commune allemande de Pirna en Saxe ;
 Centre d'extermination nazi de Pirna-Sonnenstein ;
 , une colline située dans le Eichsfeld, en Thuringe ;
 , un château situé à Pirna en Saxe ;
 Sonnenstein est le nom de plusieurs menhirs situés en Saxe, en Allemagne, parmi lesquels :
 la  de Beckstedt, à Colnrade ;
 la  de Harpstedt ;
 la  de Horsten, à Friedeburg.
 Sonnenstein est également un nom de famille (rare) d'origine germanique ; dans les pays anglophones, il sera parfois anglicisé en Sunstone.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif